TT – skrót oznaczający serwis społecznościowy Twitter
 Czas ziemski (ang. Terrestrial Time – TT) – skala czasu
 TT – broń konstrukcji radzieckiej, potocznie tetetka
 TT – w modelarstwie, podziałka w skali 1:120 lub zbliżonej
 TT – układ sieci elektroenergetycznej
 TT, Tt – teratona, jednostka masy równa 1012 ton trotylu
 TT – w medycynie, czas trombinowy (ang. thrombin time)
 „TT” – singel grupy Twice
 Strefa T-T – w geologii, strefa Teisseyre’a-Tornquista
 Atari TT – komputer będący produktem firmy Atari
 Audi TT – samochód koncernu Volkswagen produkowany w Győr na Węgrzech
 TT – ang. skrót Turbine Tanker – zbiornikowiec turbinowy (zobacz też skróty przed imionami statków)
 TT – ang. skrót Teen Titans – Młodzi Tytani
 tt. – skrót od tętnice (l. mnoga)
TT – ang. skrót transit time, w spedycji przewidywany czas transportu
TT – TikTok

Zobacz też 
 Tete